Петрония (Petronia) е име на:

 Petronia petronia, птица от семейство Врабчови
 Римската фамилия Петронии (gens Petronia)
 Lex Petronia de servis, закон от 1 век.
 Петрония (съпруга на Вителий), дъщеря на Публий Петроний; първата съпруга на по-късния император Вителий (69) и на Гней Корнелий Долабела
 Петрониан Вителий
 Сервий Корнелий Долабела Петрониан (консул 86)
 Петрония, дъщеря на Г. Петроний Умбрин; леля на Марк Петроний Умбрин; съпруга на Галео Тетиен (вер. Галео Тетиен Петрониан)
 Петрония Магна, богата дама в Египет през 88 г.
 Петрония Вара (* 75), леля на Квинт Петроний Дидий Север, бащата на Дидий Юлиан, римски император 193 г.
 Петрония, сестра на Марк Петроний Сура Септимиан; съпруга на Марк Антонин Анций Луп

Вижте също 
 Петронела (Petronella)